Соревнования по софтболу на летних Азиатских играх 2006 проходили с 10 по 14 декабря с участием 5 женских сборных команд.

Чемпионами Игр стала (во 2-й раз и 2-й раз подряд) сборная Японии, победившая в финале сборную Китайского Тайбэя (Тайваня), бронзовые медали завоевала сборная Китая.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

2006
Софтбол
2006 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Катаре
Софтбол в Катаре